Арнульф III де Булонь (; умер в ) — граф Булони (971—990).

Биография 
Арнульф III — сын и наследник графа Арнульфа II. О его правлении известно настолько мало, что иногда его путают с отцом.

Арнульф III умер в 990 году, и его владения были разделены между сыновьями:
 Бодуэн (Балдуин) II (умер в 1033) получил графство Булонь
 Арнульф IV (умер около 1019) унаследовал Тернуа
 третий сын, имя которого не известно, получил Теруан.

Литература 
 Alain Lottin. Histoire de Boulogne-sur-Mer.
 Andrew Bridgeford (trad. Béatrice Vierne). 1066, l’histoire secrète de la tapisserie de Bayeux.

Графы Булонские
Правители Европы X века
Булонский дом